Mondovi ist der Name
 des Geburtsorts von Albert Camus, heute Dréan genannt, nahe bei Annaba in Algerien
 einer italienischen Gemeinde im Piemont, siehe Mondovì
 einer Stadt im Buffalo County, Wisconsin, Vereinigte Staaten, siehe Mondovi (Wisconsin)
 einer Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin, Vereinigte Staaten, siehe Mondovi (Town, Buffalo County)

und der Namenszusatz etlicher Gemeinden in der italienischen Provinz Cuneo im Piemont:
 Bastia Mondovì
 Montaldo di Mondovì
 Roccaforte Mondovì
 San Michele Mondovì
 Torre Mondovì
 Villanova Mondovì